Dies ist eine Liste der Finanzminister Osttimors (offiziell: Minister für Planung und Finanzen; ; ) seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die Vizeminister angegeben. Bisher gab es keine dem Finanzministerium (MF) untergeordnete Staatssekretäre. Obwohl es einen Neubau gibt, befindet sich das Finanzministerium im Komplex des Regierungspalastes in Gebäude Nummer 5.

Zwischen 1975 und 2000 bestand aufgrund der indonesischen Besatzung nur eine Exilregierung.

Finanzminister

Vizeminister 
Der Vize-Finanzminister unterstützt den Finanzminister bei der Verwaltung der Außenbeziehungen des Ministeriums, einschließlich der Beziehungen zu internationalen Organisationen und nationalen Einrichtungen sowie bei der Koordinierung der Projekte und Programme zwischen Timor-Leste und den Entwicklungspartnern Verbindung mit dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit. Er überwacht die Erstellung und Veröffentlichung amtlicher Statistiken sowie anderer vom Finanzministerium erstellter Dokumente, insbesondere der Bücher des Gesamthaushalts, Informationen für die Planung und Berichte zur Ausführung des Haushaltsplans. Es liegt in seiner Verantwortung, die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums zu koordinieren und die politischen Angelegenheiten sowie die Verbindung des Ministeriums mit dem nationalen Parlament und den jeweiligen Sonderausschüssen im Hinblick auf die Legislativvorschläge und die Bereitstellung von Informationen zu verwalten im Finanzportfolio. Zudem überwacht der Vizeminister auch die Umsetzung der vom Ministerrat genehmigten Steuerreform.

Weblinks 

 Homepage des Finanzministeriums Osttimors (englisch, portugiesisch, tetum)

Einzelnachweise 

Für weitere Belege siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Osttimor
!
Finanzminister